Els Manantials (Bigues i Riells), urbanització al poble de Bigues, al terme municipal de Bigues i Riells (Vallès Oriental)
 Els Manantials (Aiguamúrcia), urbanització vora el poble de Santes Creus al municipi d'Aiguamúrcia (Alt Camp)
 Manantials o Manantials de Guardiola, urbanització vora el poble de Guardiola de Font-rubí al municipi de Font-rubí (Alt Penedès)